Klamydia eller Chlamydia kan syfta på:

 Klamydia (musikgrupp) – musikgrupp
 Klamydiainfektion – en sexuellt överförbar sjukdom
 Chlamydiae – en bakteriell stam och klass
 Chlamydiaceae – familj av bakterier som inkluderar Chlamydia och Chlamydophila
 Klamydiabakterie – bakteriesläktet Chlamydia
Chlamydia trachomatis – orsakar dels mänskligt sexuellt överförbara sjukdomar och dels ögoninfektioner, trakom, som sprids som kontaktsmitta särskilt bland barn under dåliga hygieniska och sociala förhållanden
 Chlamydia muridarum – orsakar sjukdom hos möss och hamstrar
 Chlamydia suis – bakterier som infekterar svin
 Chlamydophila – klamydiasläkte av patogena bakterier
 Chlamydophila pneumoniae – en luftburen klamydiaart som orsakar mänskliga luftvägsinfektioner och infektioner hos djur
 Chlamydophila pecorum – en klamydiaart som är vanlig i boskap
 Chlamydophila psittaci – en zoonos som förekommer hos fåglar och orsakar papegojsjuka också kallad psittakos hos människa
 Chlamydophila abortus – en klamydiaart som orsakar abort hos däggdjur
 Chlamydophila felis – en klamydiaart funnen hos katter
 Chlamydophila caviae – en klamydiaart funnen hos marsvin